Arne Næss (filosoof), Noors filosoof (1912-2009)
 Arne Næss (politicus), Noors politicus (1925-2009)